Smokvica je lahko:

 smokvica, manjšalnica za drevo in sadež smokvo oziroma figo
 Smokvica, naselje v mestni občini Koper
 Smokvica, otok v Dalmaciji
 Smokvica Mala, otok v Narodnem parku Kornati
 Smokvica, otok v otoški skupini Vrhovnjaci
 Smokvica, Dubrovniško-neretvanska županija, naselje in občina na Korčuli
 Smokvica, naselje na otoku Pagu
 Smokvica Krmpotska (Hrvaška)